Aurora ima više značenja:
 Aurora
 Aurora, Lecco
 Aurora, Macerata